Дивизион 1 1978/1979 () — 15-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1978/79 на сайте rsssf.com 

1978/1979
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1978 году
1979 год в Алжире